Велики Гетсби роман из 1925. Френсиса Скота Фицџералд.

Велики Гетсби може такође да се односи на адаптације романа:

 Велики Гетсби (филм из 1926)
 Велики Гетсби (филм из 1949)
 Велики Гетсби (филм из 1974)
 Велик Гетсби (опера)
 Велики Гетсби (филм из 2000)
 Велики Гетсби (филм из 2013)